III. Sancho kasztíliai király (1134 – 1158) 
 III. Sancho navarrai király (992 körül–1035)